Booker T. ist der Rufname von
 
 Booker T. Washington (1856–1915), US-amerikanischer Pädagoge und Schwarzenrechtler
 Booker T. Jones (* 1944), US-amerikanischer Songwriter, Produzent und Musiker

Siehe auch:
Booker T (ohne Abkürzungspunkt)